Kulberg ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Kulberg (1944–2002), US-amerikanischer Rockmusiker und Produzent
 Pawel Pawlowitsch Kulberg (1843–1909), russischer Armeeoffizier und Topograf